

Patronyme 
Pollini est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Girolamo Pollini (1544-1611), religieux dominicain et historien italien
 Cesare Pollini (1858-1912), pianiste, musicologue, compositeur et pédagogue italien
 Francesco Pollini (1762-1846),  compositeur et pianiste italien
 Gino Pollini (1903-1991), architecte italien
 Maurizio Pollini (1942-), pianiste italien